Anglické R může označovat:
Alveolární aproximantu
Retroflexní aproximantu